В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Енн Вайт 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (1-ше коло)

 Беверлі Моулд /  Шерон Волш (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Енн Вайт (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New Orleans